Tobe kan syfta på:

 Tomas Tobé, svensk politiker
 Tobe (klädmärke), en tillverkare av skidkläder och skoteroveraller